Plusieurs rues en France portent le nom de Marx Dormoy, ministre socialiste du Front populaire, militant anti-fasciste, mort assassiné en , dont : 
 la rue Marx-Dormoy du  de Marseille  ;
 la rue Marx-Dormoy du  de Paris, 
 donnant son nom à la station de métro Marx Dormoy qui se trouve sous cette rue ; 
 la rue Marx-Dormoy à Fontenay-aux-Roses ;
 la rue Marx-Dormoy de la ville de Reims.

Article connexe
 Avenue Marx-Dormoy à Montluçon. 

Dormoy Marx Rue